Сан-Педро () — город и муниципалитет на севере Колумбии, на территории департамента Сукре. Входит в состав субрегиона .

История 
Поселение, из которого позднее вырос город, было основано в 1684 году. Муниципалитет Сан-Педро был выделен в отдельную административную единицу в 1939 году.

Географическое положение 

Город расположен на севере центральной части департамента, в пределах Прикарибской низменности, на расстоянии приблизительно 34 километров к востоку-северо-востоку (ENE) от города Синселехо, административного центра департамента. Абсолютная высота — 144 метра над уровнем моря.

Муниципалитет Сан-Педро граничит на северо-западе с территорией муниципалитета Овехас, на западе — с муниципалитетом Лос-Пальмитос, на юго-западе и юге — с муниципалитетом Синсе, на востоке — с муниципалитетом Буэнависта, на северо-востоке — с территорией департамента Боливар. Площадь муниципалитета составляет 222 км².

Население 
По данным Национального административного департамента статистики Колумбии, совокупная численность населения города и муниципалитета в 2015 году составляла 16 038 человек.
Динамика численности населения муниципалитета по годам:

Согласно данным переписи 2005 года мужчины составляли 51,8 % от населения Сан-Педро, женщины — соответственно 48,2 %. В расовом отношении белые и метисы составляли 98,6 % от населения города; негры, мулаты и райсальцы — 1,4 %.
Уровень грамотности среди всего населения составлял 82,6 %.

Экономика 
Основу экономики Сан-Педро составляет сельское хозяйство.

64,5 % от общего числа городских и муниципальных предприятий составляют предприятия торговой сферы, 29,3 % — предприятия сферы обслуживания, 6 % — промышленные предприятия, 0,2 % — предприятия иных отраслей экономики.

Транспорт 
Через город проходит национальное шоссе № 78.

Примечания 

Города Колумбии
Муниципалитеты департамента Сукре